El apellido Morot puede referirse a:

Louis Morot, naturalista francés del siglo XIX.
Aimé Morot, pintor francés del siglo XIX.